Philippe Vande Walle (Gozée, 22 de dezembro de 1961) é um ex-futebolista profissional belga que atuou como goleiro. Disputou a Copa de 1998 como reserva de Filip De Wilde.

Por clubes, destacou-se no Club Brugge, onde jogou entre 1980 e 1990. Passou também por Charleroi, Germinal Beerschot, Lierse e Eendracht Aalst. Parou de jogar em 2000, aos 38 anos.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Bélgica
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Royal Charleroi Sporting Club
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Futebolistas do Koninklijke Football Club Germinal Beerschot
Futebolistas do Lierse SK
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Treinadores de futebol da Bélgica